Чемпионат Азии по самбо — международные соревнования самбистов, проходящие под эгидой Союза самбо Азии.

Турниры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Азиатской федерации самбо

Самбо
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1994 года